Montaldesi – abitanti di Montaldeo
Montaldesi – abitanti di Montaldo Bormida
Montaldesi – abitanti di Montaldo Roero
Montaldesi – abitanti di Montaldo Scarampi
Montaldesi – abitanti di Montaldo Torinese
Montaldesi – abitanti di Montaldo di Mondovì